У́ришка — русское село в Ромодановском районе Республики Мордовия. Входит в Трофимовщинское сельское поселение.

Расположено в 10 км к северо-западу от посёлка Ромоданово и в 35 км к северу от Саранска.

Название 
Названо по речке У́рика, на которой село расположено.

История 
Основано в XVII веке служилыми людьми на Атемарской засечной черте юго-восточной границы Российского государства. Из списка «Состав мужского населения Завального и Руднинского станов Саранского уезда на 1725 год» видно, что в деревне проживали однодворцы, то есть бывшие служилые люди. В «Списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) Уришка (Зоринка) — деревня владельческая из 19 дворов Саранского уезда.

В 1849 году после смерти помещицы Анны Александровны Наумовой крестьяне её имения села Уришка в связи с тем, что покойная не имела прямых наследников, решили попытаться получить свободу от крепостной зависимости. Для подачи прощения царю в Санкт-Петербург был избран крестьянин Варфоломей Швецов, но вместо него в столицу отправился Панкрат Захаров, получив годовой паспорт на отлучку. В столице он жил несколько лет, потом был арестован и выслан в Сибирь.

В 1913 году в селе было 184 двора с населением 1139 человек. Имелись 8 ветряных мельниц, кузница, две маслобойки и просодранки, хлебозапасный магазин.

После революции в 1917 году образовался поселок Дарьевка (ныне улица Дарьевка с 17 домами). Название объясняется тем, что первой поселилась Дарья Савинова. Порядок улиц, похожий на клюку, получил название Закалюка (ныне улица Придорожная с 30 домами). Севернее расположилась Ильиновка, также названная по имени первого поселенца (ныне улица Ильиновка с 33 домами). Там, где сейчас расположена улица Ежовка (ныне улица Зеленая с 50 домами), первым поселился Макаров Иван Игнатьевич, затем — Макаров Леонтий и Макаров Николай. На поле рядом с улицей было много ежей, отсюда и произошло название Ежовка. Бойцовка возникла в 1929 году (ныне улица Дальняя с 19 домами). Первыми на этой улице поселились Гусев Иван Васильевич, Солдатов Андрей Андреевич. С южной стороны Уришки поселился первым «роган», после стали строиться дома с запада на восток, и вырос посёлок, который стал называться Рогановка (ныне переулок М. Ляпиной). Длинная улица, расположенная с юга на север, называется Уришка (ныне улица Центральная с 74 домами). Вдоль реки Урики расположилась маленькая улица (ныне улица Заречная с 22 домами), а в 1985 году, после того, как там поселились молодые семьи, улица получила название Давыдовка.

В 1929 году с южной и северной стороны села Уришка образовались могилы, а до 1929 года могилы-кладбища были в с. Трофимовщина.

В 1930 году организован колхоз «Новая Жизнь». В 1956-57 годах в селе провели радио. В 1961 году село было электрифицировано. До великой Отечественной войны в селе было много садов. В 1940—1941 годы ввиду сильных морозов сады вымерзли. В 1988 году была открыта новая школа. С 1999 года колхоз «Новая Жизнь» вошёл в состав агрофирмы «Элеком».

Село являлось административным центром Уришкинского сельского поселения до его упразднения в 2018 году

Население

Экономика 
Растениеводство Сахарная свёкла, зернобобовые культуры
Животноводство Молоко, молочная продукция
(ООО Агроферма Уришкинская)

Образование и культура 
МОУ «Уришкинская СОШ», МУУЧ «Уришкинский сельский клуб»

Транспорт 
Уришка находится в 7 км от автодороги  («Саранск — Кемля — Большое Игнатово»). Имеется подъездная дорога от неё к селу Трофимовщина, проходящая через Уришку.

Действует автобусное сообщение с райцентром и с Саранском.

 Железнодорожный транспорт
Ближайшая железнодорожная станция — Красный Узел Горьковской железной дороги (код 24700). Первая станция после границы с Куйбышевской железной дорогой.

Люди, связанные с селом 
 Кулагин, Юрий Захарович (1929—1983) — советский ботаник, лесовед, доктор биологических наук, профессор.
 Кулагин, Александр Сергеевич (1925—2010) — русский советский художник, живописец, заслуженный художник РСФСР.
 Савинов, Алексей Иванович (род. 1952) — российский политик, чиновник.

Примечания 

Населённые пункты Ромодановского района